Giovanni Kyeremateng (Arona, 1991. február 20. –) ghánai származású olasz labdarúgócsatár.

Források 
Giovanni Kyeremateng adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1991-ben született személyek
Novara megyeiek
Olasz labdarúgók
Az Internazionale labdarúgói
A Monza labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek